MPP steht für:

 Ungarische Bürgerliche Partei in Rumänien, siehe Partidul Civic Maghiar-Magyar Polgári Párt
 Marijuana Policy Project, eine Lobbyorganisation für die Legalisierung von Cannabis in den USA
 Massively Parallel Processing in der Informatik
 Maximum Power Point in der Photovoltaik
 Dateiendung von Microsoft-Project-Dateien
 Material Protection Products, eine Business-Unit der Lanxess AG
 Mitochondrial Processing Peptidase, ein Enzym beim Proteintransport in eukaryotischen Zellen
 Master of Public Policy (akademischer Grad, der im Rahmen eines weiterführenden Studiums in Staatswissenschaften erlangt werden kann)
 Magnetics Molypermalloy Powder, ein Pulverkernmaterial mit geringen Verlusten, siehe Drossel (Elektrotechnik)
 Max-Planck-Institut für Physik
 Mitarbeiter-PC-Programm, ein steuerliches Anreizprogramm der Bundesregierung zur Förderung der Entwicklung hin zur Informationsgesellschaft in Deutschland, siehe Initiative D21
 Mitochondrial Processing Peptidase, ein Enzym in Mitochondrien
 Mouvement du peuple pour le progrès, politische Partei in Burkina Faso, gegründet 2014, siehe Roch Marc Kaboré

MPP